Rosenbach kan syfta på:

Geografi

Tyskland 

 Rosenbach/Vogtl. – kommun, Sachsen. Vogtlandkreis 
 Rosenbach, Görlitz, kommun, Sachsen,